Ördög-lyuk és Ördöglyuk néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Ördög-lyuk, mánfai barlang.
 Ördög-lyuk, olaszfalui barlang.
 Ördög-lyuk, a Babot-kúti-forrásbarlang másik neve.
 Ördöglyuk, a Babot-kúti-forrásbarlang másik neve.
 Ördöglyuk, a Beremendi 2. sz. barlang másik neve.
 Ördöglyuk, a Gulicskai-zsomboly másik neve.
 Ördöglyuk, a Gulicska-oldali-zsomboly másik neve.
 Ördöglyuk, az Imolai-ördöglyuk másik neve.
 Ördöglyuk, a Kecső-völgyi-ördöglyuk másik neve.
 Ördöglyuk, a Klotild-barlang másik neve.
 Ördöglyuk, a Lengyel-barlang másik neve.
 Ördög-lyuk, a Lengyel-barlang másik neve.
 Ördöglyuk, a Malom-völgyi-barlang másik neve.
 Ördöglyuk, a Nagy-tisztai-gödör másik neve.
 Ördöglyuk, a Solymári-ördöglyuk másik neve.
 Ördög-lyuk, a Sűrű-hegyi Ördög-lik másik neve.
 Ördöglyuk, a Sűrű-hegyi Ördög-lik másik neve.
 Ördög-lyuk, a Szopláki-ördöglyuk másik neve.
 Ördöglyuk, a Szopláki-ördöglyuk másik neve.
 Ördöglyuk, a Zsidóvölgyi-barlangfolyosó másik neve.

Hasonló nevűek (az Ördög-lik nevűek nem szerepelnek itt):

 bánhidai Ördög-lyuk, a Lengyel-barlang másik neve.
 Ördög-lukja, az Ördög-lyuk másik neve.
 Ördöglyuk-barlang, az Ördög-lyuk másik neve.
 Ördög-lyukja, az Ördög-lyuk másik neve.
 solymári Ördög-lyuk, a Solymári-ördöglyuk másik neve.